Бач () — община в Сербии, входит в Южно-Бачском округе.

Население общины составляет 15 283 человек (2007 год), плотность населения составляет 42 чел./км². Занимаемая площадь — 365 км², из них 70,8 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Бач. Община Бач состоит из 6 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 60,8 км².

Статистика населения общины

Населённые пункты 
 Бач
 Бачко-Ново-Село
 Боджяни
 Вайска
 Плавна
 Селенча

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии  
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии